Лущик — белорусская (), польская () и украинская () фамилия.

Известные носители 
 Лущик, Бенедикт Богуслав (ум. 1707) — польский военный деятель.
 Лущик, Леонид Николаевич (род. 1954) — советский и белорусский каратист и тренер по каратэ.
 Лущик, Пётр Михайлович (род. 1963) — украинский писатель
 Лущик, Чеслав Брониславович (1928—2020) — советский и эстонский физик.